Tuokkola est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (née en 1997), archère finlandaise
 (né en 1983), gardien finlandais de hockey sur glace
 (né en 1970), joueur finlandais de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois